Ревда — топоним в России:

Населённые пункты 
 Ре́вда — посёлок городского типа в Ловозерском районе Мурманской области.
 Ревда́ — город в Свердловской области.
 Ревда — село в Ялуторовском районе Тюменской области.

Водные объекты 
 Ревда — река в Свердловской области, приток Чусовой.
 Ревда — озеро-старица в Ялуторовском районе Тюменской области.

Железнодорожные станции 
 Ревда — название станции Первоуральск до начала XX века.
 Ревда — станция Свердловской железной дороги в городе Ревде.

См. также 
 Городской округ Ревда — муниципальное образование в Свердловской области
 Городское поселение Ревда — муниципальное образование в Мурманской области